Circoscrizione Emilia-Romagna – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Emilia-Romagna – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica